Sandersdorf bezeichnet Orte in Deutschland:

 Sandersdorf (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein in Bayern
 Sandersdorf (Sandersdorf-Brehna), Ortsteil der Stadt Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt